Список рисунков Винсента Ван Гога представляет собой неполный список рисунков нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890).

Работы Ван Гога распределены в хронологической последовательности и в соответствии с каталожными номерами. Точная датировка произведений Ван Гога зачастую вызывает трудности. Нумерация каталога Яна Хульскера, как правило, наиболее точно соответствует хронологии создания работ.

Лондон, Бельгия, Эттен

Гаага, Дренте

Нюэнен, Антверпен

Париж 
{| class="wikitable sortable" style="font-size:100%; text-align: center; width:100%" 
|-
!style="width:20%;" |Название
! class="unsortable" |Картина
!Год создания
!Место создания
! style="width:12%;" |Каталог
!Музей
!class="unsortable"|Примечания
|-
|A Square in Paris
|
|1886
|Париж
|F 1354JH 963
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|The Terrace of the Tuileries with People Walking
|
|1886
|Париж
|F 1384JH 1021
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Jardin de Luxembourg
|
|1886
|Париж
|F 1383JH 1025
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|View of Paris with Notre-Dame and the Panthéon
|
|1886
|Париж
|F 1387JH 1098
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|The Hill of Montmartre
|
|1886
|Париж
|F 1398JH 1174
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Le Moulin de la Galette
|
|1886
|Париж
|F 1396aJH 1185
| (Вашингтон, США)
|
|-
|Le Moulin de la Galette
|
|1886
|Париж
|F 1395JH 1188
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Sketch of a House; Two Lovers
|
|1886
|Париж
|F 1705v
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Skeleton
|
|1886-1887
|Париж
|F 1361JH 998
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Male Nude Seen from the Front
|
|1886-1887
|Париж
|F 1364-1JH 1007
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Male Nude Seen from the Front
|
|1886-1887
|Париж
|F 1364-2JH 1008
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Male Nude Seen from the Front
|
|1886-1887
|Париж
|F 1362JH 1009
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Seated Female Nude
|
|1886-1887
|Париж
|F 1700JH 1010
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Female Nude Seen from the Back
|
|1886-1887
|Париж
|F 1698JH 1012
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Male and Seated Female Nudes
|
|1886-1887
|Париж
|F 1363arJH 1014
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Standing Female Nude Seen from the Back
|
|1886-1887
|Париж
|F 1710rJH 1036
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|L'Écorché and Borghese Gladiator
|
|1886-1887
|Париж
|F 1702rJH 1037
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|L'Écorché
|
|1886-1887
|Париж
|F 1702vJH 1038
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Studies of a Seated Girl, L'Écorché and Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1366rJH 1039
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Seated Girl Seen from the Front
|
|1886-1887
|Париж
|F 1367JH 1043
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Seated Girl and Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1366vJH 1044
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1363avJH 1063
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1708vJH 1065
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1371rJH 1068
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1886-1887
|Париж
|F 1363bJH 1069
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Bust of a Young Warrior
|
|октябрь 1886-январь 1887
|Париж
|F 1701rJH 1081
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Seated Male Nude Seen from the Back
|
|1886-1887
|Париж
|F 1701vJH 1085
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Strollers and Onlookers at a Place of Entertainment
|
|1887
|Париж
|F 1692JH 993
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|A Guinguette
|
|1887
|Париж
|F 1407JH 1034
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus and a Landscape
|
|1887
|Париж
|F 1712vJH 1053
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1887
|Париж
|F 1712rJH 1056
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1887
|Париж
|F 1711vJH 1057
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1887
|Париж
|F 1713rJH 1061
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1887
|Париж
|F 1711rJH 1062
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Torso of Venus
|
|1887
|Париж
|F 1363crJH 1070
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Kneeling Écorché
|
|1887
|Париж
|F 1363dJH 1075
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Male Torso and Study for 'Portrait of a Woman with Flowers|
|1887
|Париж
|F 1713vJH 1077
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Study for 'Woman Sitting by a Cradle'''
|
|1887
|Париж
|F 1244bvJH 1151
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Seated Woman|
|1887
|Париж
|F 1718JH 1152
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Clarinetist and Piccolo Player|
|январь-апрель 1887
|Париж
|F 1244brJH 1155
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Barn Owl Viewed from the Front|
|апрель-сентябрь 1887
|Париж
|F 1373vJH 1189
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Barn Owl Viewed from the Side|
|апрель-сентябрь 1887
|Париж
|F 1373rJH 1190
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Studies: Figure; The Enclosure Wall of Saint Paul’s Hospital; and Others|
|1887
|Париж
|F 1375
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Self-Portrait|
|1887
|Париж
|F 1379JH 1196
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Two Self-Portraits|
|1887
|Париж
|F 1378rJH 1198
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Sorrowing Woman|
|1887
|Париж
|F 1378v
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Study for 'Reclining Female Nude
|
|1887
|Париж
|F 1404JH 1213
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|The Boulevard de Clichy|
|февраль-март 1887
|Париж
|F 1393JH 1217
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|View from the Apartment in the Rue Lepic|
|1887
|Париж
|F 1391JH 1220
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Restaurant de la Sirène at Asnières|
|1887
|Париж
|F 1408JH 1252
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Sailing Boat on the Seine at Asnières|
|1887
|Париж
|F 1409JH 1276
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Study of the Paris Ramparts|
|1887
|Париж
|F 1719JH 1279
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Study of the Paris Ramparts|
|1887
|Париж
|F 1719JH 1282
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Study of the Paris Ramparts|
|1887
|Париж
|F 1719vJH 1285
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Swift|
|1887
|Париж
|F 1244vJH 1290
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Apartment Blocks and Miscellaneous Studies|
|1887
|Париж
|F 1374JH 1291
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Couple Out for a Stroll|
|август-сентябрь 1887
|Париж
|F 1720JH 1308
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|Портрет Папаши Танги|
|1887
|Париж
|F 1412JH 1350
|Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)
|
|-
|}

 Арль 

 Сен-Реми 

 Овер-сюр-Уаз 

 Источники 
Due to the considerable number of works on paper by Van Gogh, for a valid identification reference is to the numbers of Jacob Baart de la Faille's Catalogue raisonné (1928 & 1970) (F) или to Jan Hulsker's updated compilation (1978, revised 1989) (JH).

 Примечания 

 Комментарии 

 Литература 
 Vincent van Gogh: Drawings, ed. Johannes van der Wolk, Ronald Pickvance & E. B. F. Pey, Arnoldo Mondadori Arte & De Luca Edizione d’Arte 1990 (editions in various languages:  (Dutch))
 Vincent van Gogh: The Drawings'', ed. Colta Ives, Susan Alyson Stein etc., The Metropolitan Museum of Art, New York & Yale University Press, New Haven and London, 2005

Ссылки 
 The Globe and Mail, «Long Lost Sketchbook Found»
 Van Gogh, paintings and drawings: a special loan exhibition, a fully digitized exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art Libraries
 
 
 

Винсент Ван Гог